Avari, (poznati i pod imenom Obri), nomadski narod porijeklom iz Središnje Azije
 Obri (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, BiH